Vineuil kan syfta på:
 Vineuil, Indre, kommun i Frankrike
 Vineuil, Loir-et-Cher, kommun i Frankrike
 Vineuil-Saint-Firmin, kommun i Frankrike